Hickling – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Hickling – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)